Tom Burton (1990- vivente) – velista australiano, medaglia d'oro nella classe laser ai Giochi olimpici di .
Tom Burton (1988- vivente) – atleta britannico, specializzato nella corsa in velocità ed ostacoli.
Tom Burton (1964-2010) – wrestler statunitense.